Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1956 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 23–38 listopada 1956 w Melbourne, w Australii. Pomimo kwarantanny dla zwierząt w Australii, to konkurencji jeździectwa wchodzącego w skład zawodów pięcioboju nowoczesnego nie przeniesiono do Sztokholmu tak jak w przypadku dyscypliny jeździectwa.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Drużynowo 

* Nieskorygowane wyniki z zawodów indywidualnych.

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1956
1956